Mannheimer Versicherungen war eine Versicherungsgruppe mit Sitz in Mannheim, die seit 2013 Teil des Continentale Versicherungsverbunds ist. Der Sachversicherer Mannheimer Versicherung AG bleibt als Unternehmen und eigenständige Marke erhalten und verstärkt insbesondere als Spezialversicherer für Zielgruppen dauerhaft den Continentale Versicherungsverbund.

Organisation 
Die Gruppe umfasste als Dachunternehmen die Mannheimer AG Holding mit den Tochterunternehmen Mannheimer Versicherung AG und Mannheimer Krankenversicherung AG. Bis zur Verschmelzung im Oktober 2014 gehörte hierzu auch die mamax Lebensversicherung AG.

Seit März 2013 gehört die Mannheimer AG Holding komplett dem Continentale Versicherungsverbund, die Mannheimer Versicherung AG bleibt als Unternehmen und eigenständige Marke erhalten.

Geschichte 
Die Mannheimer Versicherungsgesellschaft wurde 1879 in Mannheim gegründet. In den ersten zwanzig Jahren war sie als reiner Transportversicherer tätig. 1899 erfolgte die Erweiterung des Versicherungsgeschäfts auf Unfall, Haftpflicht, Einbruchdiebstahl und Glas. 1923 wurde die nur ein Jahr zuvor gegründete Kronos Deutsche Lebensversicherungs-Bank AG übernommen, aus der später die Mannheimer Lebensversicherungs-Gesellschaft AG wurde.

1991 wurde die Mannheimer Krankenversicherung AG gegründet und 1998 als Dachgesellschaft die Mannheimer AG Holding. 1999 wurde die mamax Lebensversicherung AG als Online-Lebensversicherer gegründet. 2002/03 geriet die Mannheimer Lebensversicherung AG durch Aktienspekulationen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Daraufhin mussten mehr als 300.000 Verträge auf die neugegründete Protektor Lebensversicherungs-AG, eine Auffanggesellschaft der Versicherungsbranche, übertragen werden und die österreichische UNIQA übernahm mehr als 75 Prozent der Aktien der Mannheimer AG Holding.

2005 wurde die Mannheimer Krankenversicherung AG eine direkte Tochter der österreichischen UNIQA, durch Rückkauf gehört sie aber seit 2009 wieder zur Mannheimer AG Holding.

Im Juni 2012 hatte UNIQA die von ihr gehaltenen Anteile (rund 91,7 Prozent) an der Mannheimer AG Holding an den Continentale Versicherungsverbund verkauft. Mit Wirkung vom 11. März 2013 wurde die Mannheimer AG Holding auf die Deutsche Internet Versicherung AG (div) verschmolzen. Jene angekündigte Verschmelzung wurde am 11. März im Handelsregister Dortmund eingetragen. Die div wurde damit zur Rechtsnachfolgerin der Mannheimer AG Holding und Alleingesellschafterin der Mannheimer Versicherungen. Der Handel mit den Aktien der Mannheimer AG Holding (bisher unter ISIN DE0008428004) wurde daraufhin beendet.

Im August 2014 hat die BaFin die Verschmelzung der mamax Lebensversicherung auf die Continentale Lebensversicherung genehmigt, die im Oktober 2014 durch Eintrag im Handelsregister vollzogen wurde.

Anschließend wurde die Mannheimer Krankenversicherung AG auf die Continentale Krankenversicherung a. G. verschmolzen. Dieser Schritt wurde mit der Eintragung im Handelsregister am 24. August 2016 wirksam.

Gebäude 

1959 errichteten die Architekten Albrecht Lange und Hans Mitzlaff das Hauptgebäude der Versicherung in exponierter Lage am östlichen Stadteingang Mannheims. Das elfgeschossige Gebäude war als eines der ersten in Deutschland mit Großraumbüros konzipiert. Nachts bildeten die erleuchteten Fenster ein überdimensionales M. 1991 bezog die Mannheimer das neue Hauptgebäude an der gegenüberliegenden Straßenseite. Es wurde nach den Plänen von Helmut Jahn gebaut und besitzt einen markanten 15-geschossigen Eckturm. Ein weiterer Bau folgte 2004 nach den Plänen von Helmut Jahn.

Weblinks 

 mannheimer.de

Einzelnachweise 

Ehemals börsennotiertes Unternehmen (Deutschland)
Versicherungsunternehmen (Mannheim)
Gegründet 1879
Ehemalige Allgemeine Ortskrankenkasse